Myrick ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Myrick (1832–1862), amerikanischer Händler, Auslöser eines Sioux-Aufstandes
 Daniel Myrick (* 1963), US-amerikanischer Regisseur
 Julian Myrick (1880–1969), US-amerikanischer Tennisspieler 
 Rawson C. Myrick (1882–1974), US-amerikanischer Politiker
 Sue Wilkins Myrick (* 1941), US-amerikanische Politikerin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Myrick (Mississippi)
 Myrick (Missouri)